Brloh est un toponyme qui peut désigner :

Brloh, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Brloh, une commune du district de Český Krumlov, dans la région de Bohême-du-Sud.

Astronomie 
(152750) Brloh est un astéroïde.

Homonymie de localités en  Tchéquie